Казус белли:
 Casus belli — юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны.
 Casus Belli — массово-многопользовательская браузерная онлайн-игра.
 Казус белли — российский художественный фильм 2002 года режиссёра Игоря Угольникова.